Isla de Santa Catalina kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Isla de Santa Catalina (ö i Colombia), San Andrés och Providencia,

Spanien 

 Isla de Santa Catalina, Spanien, halvö i spanska exklaven Ceuta,  

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar